Pristava je lahko:
 Pristava (marof), nekdaj hiša, manjši grad z gospodarskimi poslopji in zemljiščem, ki so pripadala graščini. 
 Pristava Bled

 naselje v Sloveniji
 Pristava, Borovnica (Slovenija)
 Pristava, Cirkulane (Slovenija)
 Pristava, Novo mesto (Slovenija)
 Pristava, Tržič (Slovenija)
 Pristava, Vojnik (Slovenija)
 Pristava, Sežana (Slovenija)
Pristava, Nova Gorica (obmejno naselje med Vilo Rafut, Kostanjeviškim samostanom in Rožno Dolino)
Pristava, del mesta Celje
 Pristava nad Stično (Slovenija)
 Pristava ob Krki (Slovenija)
 Pristava pod Rako (Slovenija)  
 Pristava pri Lesičnem (Slovenija)
 Pristava pri Leskovcu (Slovenija)
 Pristava pri Mestinju (Slovenija)
 Pristava (pri Mengšu)
 Pristava pri Polhovem Gradcu (Slovenija) 
 Pristava pri Višnji Gori (Slovenija)
 Pristava pri Šentjerneju (Slovenija)  

 naselje na Hrvaškem
 Pristava Krapinska (Hrvaška)
 Pristava, Tuhelj (Hrvaška)